38-й чемпионат мира по биатлону среди юниоров и 3-й среди юношей и девушек состоялся во французской коммуне  округа Сен-Жан-де-Морьен, расположенной в верхней части долины  (От-Морьен, ) с 25 января по 31 января 2004 года.

Соревнования прошли среди юношей и девушек (до 19 лет), и юниоров и юниорок (до 21 года). Всего разыграно 16 комплектов медалей, по 4 в индивидуальной гонке, спринте, преследовании, эстафете.

Результаты соревнований

Юноши и девушки (до 19 лет)

Юниоры и юниорки (до 21 года)

Таблица медалей 

Чемпионаты мира во Франции
Январь 2004 года
Международные соревнования по биатлону во Франции